Kardas ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Kardas, kanadischer Skispringer
 Marian Kardas (* 1962), polnischer Volleyballspieler und Trainer